Harveng steht für: 

 Harveng (Mons), Ort in Belgien

Harveng ist der Familienname folgender Personen: 

 Carl Friedrich Harveng (1832–1874), deutscher Landschaftsmaler und Illustrator